Doubles – piatto trinidadiano
 Doubles – film del 2000 diretto da Pandiarajan
 Doubles – film del 2011 diretto da Sohan Seenulal

Pagine correlate 
 Double